Sidi Abderrahmane, une commune de la wilaya de Chlef,
 Sidi Abderrahmane, une commune de la wilaya de Tiaret,
 Sidi Abderrahmane ben Mohamed ben Makhlouf At-Thaalibi (1384-1471), un penseur et théologien musulman d'Afrique du Nord, saint patron de la ville d’Alger.